Antonio Correa Veglison (1904-1971), militar y político español
 Antonio Correa Jiménez (1976), cirujano y político colombiano